Les Irréductibles est le nom d'un groupe de supporters de l'équipe du Basket Club Maritime Gravelines Dunkerque Grand Littoral ;
 Les Irréductibles est un film de Renaud Bertrand sorti en 2006.